Uchida se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Tohru Uchida
 Shigetaro Uchida